Кубок чемпионов — ежегодный спидвейный турнир, проводимый Международной мотоциклетной федерацией (FIM) в 1986—1993 гг.

В турнире принимали участие 16 гонщиков, ставших чемпионами своих стран. Кубок проводился с целью  дать "малым" спидвейным нациям их собственное крупное международное соревнование,а потому с введением в 1995 году на Личном чемпионате мира по спидвею системы Гран-При было принять решение Кубок более не разыгрывать.

C 1987 Кубок проводился также под названием Мемориала Джона Хоскинса.

Победители

Медальный зачёт

Статистика
Наиболее титулованным участником турнира является венгерский спортсмен Золтан Адорьян - обладатель 4 медалей: 1 золотой (1987), 2 серебряных (1990, 1992) и 1 бронзовой (1988).

Соревнования по спидвею